Die Kirchmesse (Kirchmess, früher: Kirchmeß) rsp. Kirchenmesse  steht für:
 den Jahrmarkt bzw. die Kirmes (Begriffsklärung)

Als geographische Bezeichnung steht Kirchmesse oder Kirchmess für:
 die Landzunge, die den südöstlichen Abschluss der Halbinsel Wustrow bildet